Сезон 1988—1989 у Національній лізі А — 92-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Люцерн.

Перший етап

Другий етап

Чемпіонський раунд

Втішний раунд 
Група А

Група В

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 
 Тур за туром на RSSSF 

1989
Швейцарія
Швейцарія
1988 у швейцарському спорті
1989 у швейцарському спорті